Hugo Lloris – calciatore francese
 Gautier Lloris – calciatore francese
 Miguel Beltrán Lloris – storico, archeologo e museologo spagnolo